Gediminas Mažeika – arbitro di calcio lituano
 Martynas Mažeika – cestista lituano
 Pranas Mažeika – cestista lituano